Hugo Silva (acteur) - Spaans acteur
 Hugo Silva (arts) - Portugees arts
 Hugo Silva (middenvelder) - Argentijns voetballer
 Hugo Silva (verdediger) - Argentijns voetballer